Kōh-e Bandakā är ett berg i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Badakhshan, i den nordöstra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Kabul. Toppen på Kōh-e Bandakā är  meter över havet.

Terrängen runt Kōh-e Bandakā är huvudsakligen mycket bergig. Kōh-e Bandakā är den högsta punkten i trakten. Runt Kōh-e Bandakā är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga samhällen i närheten. 

Trakten runt Kōh-e Bandakā är permanent täckt av is och snö.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Badakhshan (provins)
Berg i Afghanistan 6000 meter över havet eller högre